Владимир Андреевич Репнёв () — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР.

Биография 
Чемпион мира и Европы 1974, чемпион СССР 1974, серебряный призёр 1975 и бронзовый 1973, 1978, обладатель Кубка СССР 1974, обладатель кубка европейских чемпионов 1976, участник розыгрыша кубка Канады 1976.

В чемпионатах СССР Репнёв провёл 270 матчей и забросил 73 шайбы.
Работал в ХК «Крылья Советов» (Москва), фарм-клубе «Крылья Советов-2» (Москва) и СДЮШОР «Крылья Советов» (Москва). С 1 июня 2011 года — тренер СДЮШОР «Синяя птица» (Москва), команда 1996 г.р. С 2013 года тренер команды 1997 г.р. «Синяя Птица».

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Репнёв, Владимир Андреевич — профиль на сайте chidlovski.net

Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Фельдкирх»
Чемпионы мира по хоккею с шайбой